

Ейміті — місто, штат Арканзас
 Ейміті — місто, штат Мен
 Ейміті — місто, штат Нью-Йорк
 Ейміті — місто, штат Орегон
 Ейміті — селище, штат Міссурі
 Ейміті Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсільванія
 Ейміті Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія